Mont Cenis oder Mont-Cenis ( oder ) steht für:

 ein Bergmassiv in den Grajischen Alpen, siehe Mont Cenis
 einen südlich an das Bergmassiv anschließenden Alpenpass, siehe Col du Mont Cenis
 ein Steinkohle-Bergwerk in Herne-Sodingen, siehe Zeche Mont Cenis

Siehe auch:
 Montcenis